Marie Gasparine Sasko-Altenburská (Marie Gasparine Amálie Antoinette Karolína Alžběta Luisa; 28. června 1845, Mnichov – 5. července 1930, Sondershausen) byla sasko-altenburská princezna a sňatkem schwarzbursko-sondershausenská kněžna.

Život 
Marie Gasperine se narodila v Mnichově jako nejmladší dcera sasko-altenburského prince Eduarda a jeho druhé manželky Luisy Karolíny z Reuss-Greiz. Měla dvě starší nevlastní sestry Terezu a Antonii a vlastního staršího bratra Alberta.

Marie byla považována za možnou nevěstu pro prince Alberta Eduarda z Walesu, nejstaršího syna královny Viktorie. Londýnské noviny spekulovaly (údajně z "autentických zdrojů"), že princovy možnosti byly omezeny na sedm žen, které měly všechny dostatečně královskou krev, protestantské vyznání a byly ve věku jako princ nebo mladší. Mezi kandidátkami byly také Marie Oranžsko-Nasavská, Alžběta zu Wied, Anna Hesensko-Darmstadtská, Alexandrina Pruská, Alexandra Dánská, Vilemína Württemberská, Kateřina Oldenburská a Augusta Šlesvicko-Holštýnská. Marie Gasparine byla však ze seznamu vyloučena, protože byla považována za "šokujícím způsobem oblečenou a vždy se svou nejnepříjemnější matkou"; princ z Walesu se nakonec v roce 1863 oženil s Alexandrou Dánskou.

12. června 1869 se třiadvacetiletá Marie Gasparine v Altenburgu provdala za o patnáct let staršího schwarzbursko-sondershausenského dědičného knížete Karla Gonthiera. Karel nastoupil 17. července 1880 na knížecí trůn svého otce a Marie Gasparine se stala schwarzbursko-sondershausenskou kněžnou. Jejich neschopnost mít děti znamenala konec schwarzbursko-sondershausenského rodu. V roce 1909 nastoupil na Karlův trůn jeho bratranec Günther Viktor Schwarzburský.

Marie Gasparine zemřela 5. července 1930 v Sondershausenu ve Výmarské republice ve věku 85 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 28. června
Narození v roce 1845
Narození v Mnichově
Úmrtí 5. července
Úmrtí v roce 1930
Wettinové
Schwarzburgové